Camila Giorgi era la detentrice del titolo, ma perso in semifinale contro Grace Min.

Il singolare del torneo di tennis Rock Hill Rocks Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Romina Oprandi che ha battuto in finale Grace Min 7–5, 6–1.

Teste di serie

  Romina Oprandi (campionessa)
  Mirjana Lučić (secondo turno)
  Jamie Hampton (primo turno)
  Camila Giorgi (semifinali)

 Ajla Tomljanović (quarti di finale)
 Ashley Weinhold (primo turno)
 Tímea Babos (primo turno)
 Michelle Larcher de Brito (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Rock Hill Rocks Open 2011